Kryptonfluorid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen von Krypton und Fluor:

 Kryptonmonofluorid KrF, wird in Lasern verwendet 
 Kryptondifluorid KrF2